Por Eagleville pode estar à procura de:
 Eagleville (Missouri)
 Eagleville (Pensilvânia)
 Eagleville (Tennessee)

Desambiguações de topônimos